Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Swiss Indoors 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kanadsko-srbský pár Daniel Nestor a Nenad Zimonjić, který se rozhodl startovat na souběžně probíhajícím turnaji Valencia Open 500. Nestorovým spoluhráčem se stal krajan Vasek Pospisil, s nímž vypadl v úvodním kole, když Kanaďané nestačili na dvojici Denis Istomin a Horacio Zeballos.

Deblový titul si připsal nenasazený filipínsko-britský pár Treat Conrad Huey a Dominic Inglot, jenž ve finále zdolal rakouskou dvojici Julian Knowle a Oliver Marach po rovnocenném zisku prvních dvou sad 6–3 a 3–6, až v supertiebreaku poměrem míčů [10–4].

Huey s Inglotem si připsali první deblový titul v probíhající sezóně a každý z členů také druhou kariérní trofej z okruhů ATP Tour.

Nasazení párů 
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinále)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2013
ATP World Tour 2013